Miejscowości w Polsce:
 Tchórznica Szlachecka
 Tchórznica Włościańska